«Алья́нса Ли́ма» () — футбольный клуб из столицы Перу Лимы, основан 15 февраля 1901 года и выступает в Первом дивизионе перуанского первенства. Чемпионат страны выигрывала 21 раз, уступая по этому показателю только другому столичному клубу «Университарио» .

История 
Команда была основана под названием «Спорт Альянса» группой молодых рабочих конного клуба «Альянса». С 1928 года переезды команды прекратились и «Альянса Лима» (так стал называться независимый от конного футбольный клуб) обосновалась в районе Лимы Ла-Виктория (La Victoria). В 1938 году «Альянса Лима» (на тот момент — семикратный чемпион страны) единственный раз в своей истории выбыла из Первого дивизиона, но, выиграв чемпионат Второго дивизиона уже в следующем, 1939 году, вернулась в элиту, и больше её уже не покидала.

За период с 1948 по 1978 год «Альянса» выиграла 10 чемпионатов Перу. В 1970-е годы клуб был одним из базовых для сборной Перу, которая дважды доходила до четвертьфиналов чемпионата мира. Именно «Альянса Лима» является родным клубом для Теофило Кубильяса, с которым ассоциируется всё поколение перуанских футболистов 1970-х годов.

7 декабря 1987 года команда возвращалась из города Пукальпа, с очередного матча первенства страны против клуба «Депортиво Пукальпа». Не долетев всего несколько километров до столичного аэропорта, самолёт упал в море. Единственным уцелевшим оказался пилот самолёта, а все игроки и тренерский персонал погибли. «Альянса Лима» заканчивала первенство, играя юношеским составом с участием нескольких игроков чилийского клуба «Коло-Коло», который пострадал в аналогичной трагедии и предложил свою помощь. В результате чемпионом стал «Университарио».

Вновь чемпионом Перу (после 1978 года) «Альянсе» удалось стать в 1997 году. Столетний юбилей команда также отпраздновала в 2001 году чемпионским титулом, завоёванным в серии пенальти против «Сьенсиано». В 2000-е годы «Альянса» завоевала ещё три титула — в 2003, 2004 и 2006 годах. В 2010-е годы команда лишь однажды стала чемпионом Перу — в 2017 году.

По итогам сезона 2020 «Альянса Лима» заняла 18-е место в Примере и 2021 год впервые за 82 года должна была провести во Втором дивизионе. Однако в марте 2021 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил жалобу «Альянсы» и подтвердил, что Перуанская футбольная федерация ошиблась с санкциями в отношении клуба «Карлос Стейн» — из-за финансовой задолженности его необходимо было лишать очков, чего сделано не было. В самый последний момент (уже после того, как состоялся первый тур нового сезона) «Альянса Лима» была возвращена в число участников Примеры 2021. В конце ноября «Альянса» обыграла в финале чемпионата «Спортинг Кристал» и завоевала свой 22-й чемпионский титул.

Достижения 
 Чемпион Перу (23): 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1948, 1952, 1954, 1955, 1962, 1963, 1965, 1975, 1977, 1978, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006, 2017, 2021, 2022
 Вице-чемпион Перу (21): 1930, 1934, 1935, 1937, 1943, 1953, 1956, 1961, 1964, 1971, 1982, 1986, 1987, 1993, 1994, 1996, 1999, 2009, 2011, 2018, 2019
 Обладатель Кубка Инка (1): 2014

Знаменитые игроки 
  Теофило Кубильяс
  Уго Сотиль
  Хосе Мануэль Веласкес
  Хуан Вальдивьесо
  Алехандро Вильянуэва
  Хосе Гонсалес Ганоса
  Хайме Дуарте
  Сесар Куэто
  Клаудио Писарро
  Хосе Сото
  Хуан Хойя
  Джефферсон Фарфан
  Перико Леон
  Луис Эскобар
  Амадео Каррисо
  Педро Монсон
  Густаво Баррос Скелотто
  Карлос Энрике
  Пальинья
  Мартин Лигера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

ФК «Альянса Лима»